Запасной выход:

 Запасной выход — аварийный выход.
 Запасной выход — музыкальный коллектив.
 «Запасной выход» — произведение Анны Малышевой.
 Запасной выход — фильм 2000 года.

См. также 
 «Запасный выход» — фантастическое произведение Василия Головачёва.